HRM est un sigle qui peut désigner :
 hormone de régression müllérienne, en médecine.
 High Resolution Melt, en génétique, une technique de biologie moléculaire permettant la détection de mutations.

HRM est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Hassi R'Mel - Tilrhemt, un aéroport algérien à vocation nationale, situé sur la commune d'Hassi R'Mel, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports